Spalacotherium — рід вимерлих ссавців ранньої крейди Європи. Типовий вид Spalacotherium tricuspidens був спочатку названий Річардом Оуеном у 1854 році, і його матеріал включає фрагменти верхньої щелепи та зубів і багато зубів з берріаської формації Lulworth південної Англії. Згадані види включають S. taylori, S. evansae і S. hookeri також з родовищ Lulworth, і S. henkeli з баремських відкладень Гальве, Іспанія. Таксон Lulworth Peralestes longirostris, названий Оуеном у 1871 році, є молодшим синонімом типового виду S. tricuspidens. Spalacotherium є однойменним таксоном родини Spalacotheriidae, яка є вимерлою кладою в Trechnotheria, яка може бути тісно пов’язаною з гондванської кладою Meridiolestida або об'єднана з родиною Zhangheotheriidae, щоб утворити Symmetrodonta. S. evansae також походить із берріаського вікового відкладення Анж-Шаранта на заході Франції.

Примітки 

Роди ссавців
Ссавці крейдяного періоду